Padva – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Padva – rezerwat przyrody w Wielkiej Fatrze na Słowacji